Leptothorax — род муравьёв насчитывающий около 30 видов. Ранее в широкой трактовке включал в себя род  (более 300 видов). Некоторые виды названы в честь известных мирмекологов, например, , , , ,  и .

Перечень видов

Примечания

Ссылки 
Список видов Leptothorax и Temnothorax мировой фауны

Leptothorax